А́лвес дос Са́нтос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алвес дос Сантос, Андре (род. 1983) — бразильский футболист, нападающий.
 Алвес дос Сантос, Жадсон (род. 1993) — бразильский футболист, опорный полузащитник.
 Алвес дос Сантос, Жозе (Заге; 1934—2021) — бразильский футболист, нападающий.
 Алвес дос Сантос, Кайо Сезар (род. 1986) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.